CPB steht für:
 das Aktiensymbol der Campbell Soup Company
 Cardiopulmonary Bypass, Herz-Lungen-Maschine 
 Crown Property Bureau, Regierungsbehörde für die Vermögensverwaltung in Thailand
 Communist Party of Britain, Kommunistische Partei Britanniens
 Confederación Panamericana de Billar, panamerikanischer Kontinentalverband im Karambolagebillard
 U.S. Customs and Border Protection, die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde seit 2003

cpb steht für:
 Ucayali-Yurúa (ISO-639-3-Code), Sprachvarietät von Ashéninka (Sprache), eine der Arawak-Sprachen der Ashéninka in Peru

Abkürzung